Název Karlovský potok má více vodních toků:

 Karlovský potok (přítok Habrového potoka) – levostranný přítok Habrového potoka v okresech Rakovník a Beroun
 Karlovský potok (přítok Lužické Nisy) – levostranný přítok Lužické Nisy v okrese Liberec
 Karlovský potok (přítok Osoblahy) – levostranný přítok Osoblahy v okrese Bruntál